Okręty US Navy o nazwie USS  "Putnam", pochodzącej od Charlesa Putnama:
 Pierwszy "Putnam" (DD-287) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1919 - 1929.
 Drugi "Putnam" (DD-537) został przemianowany na "The Sullivans" (DD-537) w 1943.
 Trzeci "Putnam" (DD-757) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, który był w służbie w latach 1944 - 1973.
Putnam